Пётр Ко́рсаков:
 Корсаков, Пётр Александрович (1790—1844) — русский журналист, писатель, драматург, переводчик и цензор.
 Корсаков, Пётр Иванович (1919—1976) — лейтенант, Герой Советского Союза.